Koreatown peut faire référence à :

Toponymes 
Koreatown, quartier de Manhattan.
Koreatown, quartier de Los Angeles.